Этот перечень вариантов игры «Тетрис». Перечень включает в себя как официально лицензированные вариации игры, так и вариации игры, похожие на «Тетрис».

Официальные и лицензионные вариации

Игры, похожие на Тетрис 
В списке представлены как игры-клоны и игры похожие по своей сути на игру Тетрис.

Примечания

Ссылки 
 The Tetris Company LCC — правообладатель торговой марки «ТЕТРИС»

Тетрис
Аркады
Появились в 1985 году в СССР
Списки компьютерных игр